Суперкубок Англии по футболу 1987 () — 65-й розыгрыш Суперкубка Англии, ежегодного футбольного матча, в котором встречались победители Первого дивиизона и обладатели Кубка Англии. Матч прошёл на стадионе «Уэмбли» в Лондоне 1 августа 1987 года. В нём встретились «Ковентри Сити», обладатель Кубка Англии 1987 года, и «Эвертон», чемпион Первого дивизиона в сезоне 1986/87. «Ковентри Сити» впервые в своей истории участвовали в матче-открытии сезона, в то время как их оппоненты участвовали в этом матче в 10-й раз, и 4-й сезон подряд.
Исход поединка решил гол Уэйна Кларка под занавес первого тайма.

Отчёт о матче 

Регламент матча
 90 минут матча, без дополнительного времени.
 По пять запасных с каждой стороны.
 Максимум по три замены с каждой стороны.

См. также 
 Футбольная лига Англии 1986/1987
 Кубок Англии по футболу 1986/1987

Примечания 

1987
Суперкубок Англии по футболу 1987
Суперкубок Англии по футболу 1987